Miejscowości w USA:
 Lindale – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Floyd
 Lindale – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Smith
W Wielkiej Brytanii:
 Lindale – miejscowość w Kumbrii (Anglia)